IIHF Verdensmesterskabet 2018 er den øverste række i Ishockey VM og består af de bedste nationer. I 2018 er Danmark for første gang nogensinde vært.

Værtsland 

Ansøgningsfristen for værtskabet udløb den 1. september 2013, hvor International Ice Hockey Federation havde modtaget to ansøgninger om værtskabet: fra Danmark og Letland. Den danske ansøgning opererede med Royal Arena i København, der forventes at åbne i 2016, som hovedarena, og Jyske Bank Boxen i Herning som sekundær arena. Letland havde ansøgt om at holde mesterskabet i to arenaer i Riga, hvoraf Arena Riga skulle være hovedarena.

Danmark var (pr. 2014) den højst rangerende nation, der ikke havde arrangeret en VM-turnering på højeste niveau, men danskerne havde tidligere flere gange været værter for B-VM. Letland havde én gang tidligere arrangeret VM, i 2006.

Værtskabet blev placeret på IIHF's årskongres den 22. - 24. maj 2014 i Minsk, Hviderusland, hvor Danmark blev valgt som værtsland. Det danske bud modtog 95 stemmer mod Letlands 12 stemmer.

Arenaer 
 Royal Arena, København
 Jyske Bank Boxen, Herning

Royal Arena i København bliver vært for finalen, bronzekampen, semifinalerne, to kvartfinaler og den indledende gruppe A med Sveriges ishockeylandshold, mens Jyske Bank Boxen i Herning bliver vært for Danmarks indledende gruppe (gruppe B) og to kvartfinaler.

Indledende runde 

Holdene blev inddelt i to grupper med otte hold efter deres verdensranglisteplacering (angivet i parentes) efter VM 2017.

I hver gruppe spiller de otte hold en enkeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold i hver gruppe går videre til kvartfinalerne, mens holdene der ender på ottendepladserne i de to puljer rykkede ned i 1. division gruppe A. Slovakiet kan imidlertid ikke rykke ned, eftersom det er værtsland for VM i 2019, så hvis slovakkerne skulle ende på ottendepladsen i sin indledende gruppe, ville den dårligste af de to syvere blive rykket ned i stedet.

Gruppe A

Stilling

Rusland vs Frankrig

Sverige vs Hviderusland

Schweiz vs Østrig

Frankrig vs Hviderusland

Tjekkiet vs Slovakiet

Østrig vs Rusland

Sverige vs Tjekkiet

Slovakiet vs Schweiz

Hviderusland vs Rusland

Sverige vs Frankrig

Østrig vs Slovakiet

Tjekkiet vs Schweiz

Schweiz vs Hviderusland

Sverige vs Østrig

Slovakiet vs Frankrig

Tjekkiet vs Rusland

Frankrig vs Østrig

Hviderusland vs Tjekkiet

Slovakiet vs Sverige

Østrig vs Hviderusland

Rusland vs Schweiz

Frankrig vs Tjekkiet

Schweiz vs Sverige

Rusland vs Slovakiet

Tjekkiet vs Østrig

Schweiz vs Frankrig

Hviderusland vs Slovakiet

Rusland vs Sverige

Gruppe B

Stilling 
</onlyinclude>

USA vs Canada

Tyskland vs Danmark

Norge vs Letland

Finland vs Sydkorea

Danmark vs USA

Sydkorea vs Canada

Tyskland vs Norge

Letland vs Finland

USA vs Tyskland

Canada vs Danmark

Sydkorea vs Letland

Finland vs Norge

Tyskland vs Sydkorea

Finland vs Danmark

USA vs Letland

Norge vs Canada

Danmark vs Norge

USA vs Sydkorea

Letland vs Tyskland

Danmark vs Sydkorea

Canada vs Finland

Norge vs USA

Tyskland vs Finland

Sydkorea vs Norge

Canada vs Letland

Finland vs USA

Canada vs Tyskland

Letland vs Danmark

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra hver af de to indledende grupper.

Samlet rangering

Medaljevindere

Hædersbevisninger

MVP 

??? blev af medierne valgt som mesterskabets mest værdifulde spiller.

Bedste spillere 

Valgt af turneringsledelsen.

All star-hold 

Valgt af medierne.

Officielle fanzoner 
CPHfanzone

Referencer 

VM i ishockey 2018
Ishockey i Danmark